Filip VI (ur. 1293, zm. 1350) – król Francji
 Filip VI (ur. 1968) – król Hiszpanii